Лоуренс «Ларри» Бэгби (; род. 7 марта 1974 года, Мэрисвилл, Калифорния, США) — американский киноактёр и автор-исполнитель.

Карьера 
Бэгби родился 7 марта 1974 года в городе Мэрисвилль, штат Калифорния. Его отец был членом танцевальной группы.

C 1994 по 1996 год Бэгби в представительстве «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» в Кордове.

Бэгби снялся в таких фильмах и сериалах как « Баффи — истребительница вампиров», «Они были солдатами», «Переступить черту», «Молодые и дерзкие», «Фокус-покус» и др.

В 2005 году Бэгби выпустил свой первый альбом под названием, «Где я стою», а затем в 2007 «On The Radio». Так же Бэгби не один раз появлялся на телевидении. В качестве барда был в турне по Голландии.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Ларри Бэгби

Киноактёры США